Armentaire (en latin Armentarius) est un prénom d'origine latine.

Moyen Âge 
 Armentaire d'Embrun († vers 441), évêque d'Embrun.
 Armentaire d'Antibes († 451), évêque d'Antibes. Il est le saint patron de la ville de Draguignan en France et est  fêté localement le 16 février. 
 Armentaire du Puy († vers 485), évêque du Puy-en-Velay.
 Armentaire de Langres († vers 490), évêque de Langres.
 Armentaire († 584), prêteur sur gage.
 Armentaire de Sens († vers 654), évêque de Sens.
 Armentaire de Pavie († vers 711), évêque de Pavie en Italie. Il est fêté le 30 janvier.

Références